Иван Гайворонский:
 Гайворонский, Иван Васильевич (род. 1954) — российский анатом.
 Гайворонский, Иван Иванович (1925—1944) — Герой Советского Союза.